Josef Rübsam ist der Name folgender Personen:

* Josef Rübsam (Politiker) (1822–1886), deutscher Richter und Politiker, MdL Preußen
 Josef Rübsam (Archivar) (auch Joseph Rübsam; 1854–1927), deutscher Archivar und Historiker 
 Josef Rübsam, bekannt unter Jupp Rübsam (1896–1976), deutscher Bildhauer